O nome John foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste e para um ciclone tropical na região da Austrália:

Pacifico nordeste: 
 Furacão John (1978);
 Furacão John (1982) - Furacão de categoria 3 que seguiu firmemente para oeste, passando a centenas de quilômetros ao sul do Havaí. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical John (1988) - Tempestade tropical a oeste do México. Chegou a ameaçar a Península da Baixa Califórnia mas não provocou danos.
 Furacão John (1994) - Furacão de categoria 5. John foi o ciclone tropical de mais longa duração em toda a história registrada, 31 dias. No entanto, nunca ameaçou a costa
 Tempestade tropical John (2000) - Tempestade tropical a sudoeste do Havaí. Não ameaçou a costa.
 Furacão John (2006) - Furacão de categoria 4 que moveu-se paralelamente à costa ocidental do México, causando 6 mortes e extensivas enchentes na Península da Baixa Califórnia.

Região da Austrália:
 Ciclone John - ciclone de categoria 5 em 1999 que atingiu a costa noroeste da Austrália. Apesar de sua intensidade, os danos foram mínimos.

Desambiguação